Демократска заједница има неколико значења:

 Коалиција Самосталне радикалне странке и Српске народне самосталне странке у вријеме привременог народног представништва 1919. године, као претеча Демократске странке
 Први назив за Демократску странку, постојећи потом упоредо са тим, прије него што се овај доцнији назив коначно усталио усвајањем програма 1921. године
 Коалиција Демократске странке и Југословенске муслиманске организације средином 1920-их

Политика Краљевине Југославије